Уткинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Клепиковском районе Рязанской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Уткино.

История 
Уткинское сельское поселение образовано в 2006 году.

Население 
Перепись населения 2020 - 1219

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Клепиковского района
Сельские поселения Рязанской области